Jamie Jones je lahko:

 Jamie Leigh Jones, uslužbenka podjetja KBR in žrtev posilstva, kasneje ustanoviteljica svetovalne službe za pomoč žrtvam posilstva
 Jamie Jones (snooker), valižanski igralec snookerja
 Jamie Jones (nogometaš), angleški nogometaš

Glej tudi
Jamie Jones-Buchanan, angleški igralec ragbija
James Jones (razločitev)